Триплатинаиндий — бинарное неорганическое соединение
платины и индия
с формулой InPt,
кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал йиксунит (исюньит) — InPt .

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Триплатинаиндий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,3992 нм, Z = 1,
структура типа тримедьзолота AuCu.
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1458°С
и имеет область гомогенности 71÷76 ат.% платины.

Примечания 

Соединения индия
Соединения платины
Интерметаллиды